Kionka ist der Familienname folgender Personen:

 Riina Ruth Kionka (* 1960), estnische Diplomatin
 Heinrich Kionka (1868–1941), deutscher Pharmakologe
 Helmuth Kionka (1906–1936), deutscher Schauspieler, Autor und Widerstandskämpfer